Judas Kiss (englisch Judaskuss) bezeichnet:

 den Kuss, mit dem Judas Jesus identifizierte, siehe Kuss #Judaskuss oder Todeskuss
 Judas Kiss (1998), US-amerikanischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1998
 Judas Kiss, deutscher Titel Judas' Kuss, US-amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2010
 The Judas Kiss, deutscher Titel Der Judaskuss, Bühnenstück von David Hare (Dramatiker) aus dem Jahr 1998
 The Judas Kiss, Song von Metallica